Bernds ist der Name von

 Edward Bernds (1905–2000), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Tontechniker
 Heinrich Bernds (1901–1945), deutscher Theologe und Wirtschaftswissenschaftler

 Firmen und Markenname des deutschen Radherstellers Bernds GmbH & Co. KG, 1991 gegründet von Thomas Bernds

Siehe auch:
 Berns